Дени́с О́сипов:
 Осипов, Денис Андреевич (род. 1987) — российский и китайский хоккеист.
 Осипов, Денис Васильевич (род. 1977) — российский математик.